

Miejscowościi ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Mościska-Kolonia – kolonia w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Rudnik
 Mościska-Kolonia – część wsi Mościska w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Wysoka

Zobacz też 
 Mościska, Mościska Duże, Mościska Małe
 Mościsko